Estínfalo (herói)
Lago Estínfalo

Desambiguação